Deux poèmes chinois, , recueil de deux mélodies d'Albert Roussel composées en 1907-1908 ;
 Deux poèmes chinois, , recueil de deux mélodies d'Albert Roussel composées en 1927 ;
 Deux poèmes chinois, , recueil de deux mélodies d'Albert Roussel composées en 1932.